Stan na 27 października 2013

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej
 szef placówki: Janusz Kotański (ambasador)

Ambasada RP w Boliwariańskiej Republice Wenezueli w Caracas
 szef placówki: Piotr Kaszuba (ambasada)

Konsulat Honorowy RP w Maracaibo
 konsul honorowy: Wojciech Gałązka (język konsula polski, hiszpański)

Ambasada RP w Republice Węgierskiej w Budapeszcie
 szef placówki: Jerzy Snopek (ambasador)

Konsulat Honorowy RP w Segedynie
 konsul honorowy: Karol Biernacki (język konsula polski, węgierski)

Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Londynie
 szef placówki: Arkady Rzegocki (ambasador)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie
 kierownik wydziału konsularnego: Mateusz Stąsiek (konsul generalny)

Konsulat Generalny RP w Edynburgu
 szef placówki: Ireneusz Truszkowski (konsul generalny)

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
 szef placówki: Michał Mazurek (konsul generalny)
Konsulat Generalny RP w Belfaście
 szef placówki: Paweł Majewski (konsul generalny)

Konsulat Honorowy RP w Inverness

 konsul honorowy: Izabella Zofia Therese Fraser (język konsula: angielski, polski)

Konsulat Honorowy RP na Gibraltarze

Konsulat Honorowy RP w Hull

 konsul honorowy: Joseph R. Carby-Hall (język konsula: angielski, francuski, hiszpański)

Konsulat Honorowy RP w Newry

 lonsul honorowy: Jerome Mullen (język konsula: angielski)

Konsulat Honorowy RP w Saint Helier

 konsul honorowy: Magdalena Chmielewska (język konsula: polski, angielski)

Instytut Polski w Londynie (Instytut Kultury Polskiej)

 dyrektor IP: Marta de Zuniga

Ambasada RP w Socjalistycznej Republice Wietnamu w Hanoi
 szef placówki: Barbara Szymanowska (ambasador)

Ambasada RP w Republice Włoskiej w Rzymie
 szef placówki: Tomasz Orłowski (ambasador)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie
 kierownik wydziału, Radca: Jadwiga Pietrasik

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
 szef placówki: Adrianna Siennicka (konsul generalny)

Konsulat Generalny (Honorowy)RP w Wenecji
 konsul honorowy: Ugo Zovatto

Konsulat Honorowy RP w Ankonie
 konsul honorowy: Cristina Gorajski (język konsula włoski, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki)

Konsulat Honorowy RP w Bolonii
 konsul honorowy:  Corrado Salustro (język konsula włoski)

Konsulat Honorowy RP w Neapolu
 konsul honorowy: Dario dal Verme (język konsula włoski, angielski, hiszpański)

Konsulat Honorowy RP w Palermo
 konsul honorowy:  Davide Farina (język konsula włoski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Turynie
 konsul honorowy:  Ulrico Leiss de Leimburg (język konsula włoski, angielski, francuski, polski)

Instytut Polski w Rzymie
 I radca - dyrektor IP: Paweł Stasikowski

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Konsulat Honorowy RP w Abidżanie
 konsul honorowy: vacat

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Canberze (Australia).

Brak stosunków dyplomatycznych między Polską a Wyspami Salomona. Najbliższa polska ambasada znajduje się w Canberze (Australia).

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Luandzie (Angola).

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych